

Населені пункти та їхні частини

 Копиці — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Копиці — село в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Копиці — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки